Wilke steht für:
 Wilke (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Firmenname:
 Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, deutscher Lebensmittelhersteller
 Wilke-Werke, ehemaliges deutsches metallverarbeitendes Unternehmen

Orte in Polen:
 Wilka,  ein Ortsteil von Sulików in Polen (ehemals Wilke im Landkreis Lauban, Niederschlesien)
 Wilkowo Polskie, ein Ortsteil von Wielichowo in Polen (ehemals Wilke (Polnisch Wilke) im Landkreis Schmiegel, Wartheland)

Astronomische Objekte:
 (4117) Wilke, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Wilk
 Wilcke
 Willke
 Wilkie